Гран-при ФИДЕ 2012—2013 — серия из 6 шахматных турниров.
Игроки, занявшие 1-2 места по итогам серии, приняли участие в турнире претендентов в марте 2014 года.

Регламент 
 Контроль времени: 120 минут на первые 40 ходов, на следующие 20 ходов 60 минут и 15 минут с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход начиная с 61-го.
 Игрокам запрещается говорить между собой во время игры и предлагать ничьи.

Призы 
При дележе мест пункты будут разделены поровну.

Квалификанты 
1.1 Участник финала чемпионата мира 2012 года Борис Гельфанд.

1.2 Кроме победителя кубка мира 2011 года (Петр Свидлер), следующие три игрока: Александр Грищук, Василий Иванчук и Руслан Пономарёв.

1.3 Семь игроков выбраны по среднему рейтингу на январь и октябрь 2007 года. Первые шесть шахматистов (кроме тех которые уже квалифицировались по другим пунктам), квалифицировались автоматически:

1.4 Президент ФИДЕ мог номинировать одного игрока, который стоял не ниже 40 позиции в мировом рейтинговом листе на октябрь 2007 года. Если квалифицированные игроки (из пункта 1.1) отказывались участвовать, то президент мог номинировать игроков из различных стран.
 Каруана, Фабиано

1.5 Компания АГОН могла номинировать по одному игроку с рейтингом не менее 2550 в последнем рейтинговом листе.

Каждый участник принимает участие в четырёх турнирах.

Победители

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт FIDE Grand Prix
 Онлайн трансляция партий